Statesman può riferirsi a.
Statesman – marchio automobilistico creato dalla General Motors ed attivo in Australia dal 1971 al 1984 
New Statesman – rivista politica britannica di sinistra
Austin American-Statesman –  quotidiano statunitense diffuso soprattutto ad Austin.